Aymon ou Aimon de Genève peut faire référence à :
 Aymon  de Genève (?-v.1128), comte de Genève (1080-1128) ;
 Aymon de Genève (v. 1178-avant 1195), second fils du comte Guillaume  de Genève ;
 Aimon de Genève, évêque de Viviers (1255-1263), fils du comte Guillaume II de Genève ;
 Aymon II de Genève (v. ? - 1280), comte de Genève (1265-1280) ;
 Aymon III de Genève (-1367), comte de Genève (1367-1367) ;

Maison de Genève